Семён Семёнов:
 Семёнов, Семён Артёмович (1921—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Семёнов, Семён Маркович (1911—1986) — деятель советских спецслужб. См. также 
 Семёнов-Зусер, Семён Анатольевич (настоящее имя Соломон Нафтальевич Зусер; 1887—1951) — советский историк и археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Семёнов-Самарский, Семён Яковлевич (настоящая фамилия Розенберг; ? — 1911) — артист оперы (бас-баритон), драмы, оперетты, режиссёр и антрепренёр.